Ива́н Влади́мирович Ла́зарев:
 Лазарев, Иван Владимирович (род. 1983) — российский саночник, неоднократный чемпион мира и Европы.
 Лазарев, Иван Владимирович (род. 1991) — российский баскетболист.